Sinis (Σίνης, în limba greacă) este un tâlhar ce sălășluia în apropierea cetății Corint, pe un istm ce lega Peloponezul de Grecia. Acesta era atât de înalt încât ajungea cu mâinile la coroanele copacilor și atât de puternic încât le putea rupe trunchiurile. Sinis îi jefuia pe călători și apoi îi omora legându-le picioarele de vârfurile a doi copaci și sfârtecându-i sau legându-i de vârful unui singur copac și catapultându-i. A fost ucis de Tezeu, care a utilizat o ghioaghă din bronz făurită de Hefaistos.

Bibliografie

 Annalisa Izzo (adaptare text), Alexandru Macovescu (traducere în limba română) - Tezeu și firul Ariadnei, Editura Adevarul holding, București, sector 2, 2011

Vezi și

 Lista personajelor mitologice elene
 Listă de ființe fabuloase în mitologia greacă
 Mitologie greacă
 Tezeu 

Mitologia greacă